Oplegger, een aanhangwagen die met kingpin en koppelschotel aan een trekker hangt
 Trailer (promotie), een korte promotiefilm
 Trailer (informatica), gegevens over een datablok aan het einde van dat blok